|}
Die Albion River Railroad oder später die Albion Branch der Northwestern Pacific Railroad war eine 25½ Meilen (41 km) lange normalspurige Waldeisenbahn in Kalifornien von Albion in den etwas oberhalb gelegenen Küstenmammutbaumwald. Sie war vom 1. August 1895 bis 16. Januar 1930 in Betrieb.

Geschichte 
Die Eisenbahn mit einer Spurweite von 1435 mm verlief von einem großen Sägewerk am Schiffsanleger an der Mündung des Albion River bis zur Haltestelle Christine im Wald. Anfangs wurde dort die sehr zuverlässige Baldwin 2-4-2T-Dampflokomotive Nr. 1 ‚Albion‘ eingesetzt. Später außerdem eine Porter, eine Hinkle, zwei weitere Baldwins, zwei Limas und ein als Schienenfahrzeug umgebauter Ford Model T mit einem Personen- und Güterwagenaufbau von Martin-Parry.

Fotos

Einzelnachweise 

 

Waldbahn
Bahngesellschaft (Kalifornien)